Il doppio maschile  del Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Todd Woodbridge e Mark Woodforde erano i detentori del titolo, ma hanno perso in seimifinale contro Mark Philippoussis e Patrick Rafter.

Mark Knowles e Daniel Nestor hanno battuto in finale 7–6, 4–6, 7–5 Philippoussis e Rafter.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (finale)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (secondo turno)
 Byron Black /  Grant Connell (secondo turno)
 Ellis Ferreira /  Patrick Galbraith (secondo turno)

 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (quarti di finale) 
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni) 
 Jonas Björkman /  Nicklas Kulti (quarti di finale) 
 Rick Leach /  Jonathan Stark (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1997
ATP Tour 1997